Гостиев — фамилия; имеет женскую форму Гостиева.
 Гостиев, Александр Таймуразович — азербайджанский борец вольного стиля, член национальной сборной Азербайджана.
 Гостиев, Андрей Батмурзович (1890—1919) — осетинский общественный деятель, один из основателей и руководителей революционно-демократической национальной партии «Кермен».